Бадези () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния (провинция Сассари).

Население составляет 1 862 человека, плотность населения составляет 59,49  чел./км². Занимает площадь 31,3  км². Почтовый индекс — 7030. Телефонный код — 079.

Покровителем населённого пункта считается Святейшее Сердце Иисуса Христа.

Ссылки

Примечание